Union pour le renouveau centrafricain
 Université de Reims Champagne-Ardenne